Игорь Михайлович Баголей — российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (2002). Директор Саратовского театра юного зрителя.

Биография 
Игорь Баголей родился 6 мая 1965 года в украинском городе Луганске, учился в Воркуте.

В 1983 году поступил в Саратовское театральное училище. В 1984 году со второго курса училища ушёл в армию. Служил в химвзводе водителем. Службу проходил в Германии, в городе Карл-Маркс-Штадт. Во время службы пел в хоре, с гастролями объездил всю Германскую Демократическую Республику. После демобилизации вернулся в театральное училище на курс Валентины Ермаковой. Окончил училище в 1990 году, стал актёром саратовского Театра драмы.

Вместе с женой Любовью Баголей ведёт курс на театральном факультете Саратовской консерватории (в 2008 году выпустился их первый набор). В 2007 году дебютировал как режиссёр, поставил на сцене саратовского Театра драмы спектакль «Выглядки, или колыбельная для взрослых», затем спектакли «Проделки Скапена» по Мольеру и «Касатка» Алексея Толстого.

Свой 45-й день рождения актёр отметил прямо на сцене — исполнил роль в премьерном спектакле «Женитьба».

В конце 2010 года Игорь Михайлович получил приглашение поставить в пензенском Театре драмы «Плутни Скапена» Мольера. Премьера спектакля состоялась 31 марта 2011 года.

30 января 2019 года был представлен труппе Саратовского театра юного зрителя как новый директор театра.

Признание и награды 
 Заслуженный артист России (2002)
 За роль Подколесина в спектакле «Женитьба» получил «Золотого Арлекина» в номинации «Работа актера в драматическом театре (мужская роль)» (2011).
За роль Летте в спектакле «Урод» получил «Золотого Арлекина» в номинации «Работа актера в драматическом театре (мужская роль)»

Творчество

Роли в театре

Саратовский театр драмы 
 «Опасные связи» Вальмона — Лакло
 «Аркадия» Тома Стоппарда. Режиссёр А. И. Дзекун — Бернанд Найтингейл
 «Тайбеле и её демон» Исаака Зингера. Режиссёр: А. И. Дзекун — Алханон
 «Брат Чичиков» Нины Садур. Режиссёр: А. И. Дзекун — Ноздрёв
 «Новый американец» — Довлатов
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Лопахин
 «Падение Рима» И. Друцэ — Марк Регул
 «На дне» М. Горького — Клещ, Барон
 «Король, дама, валет» Набокова — Драйзер
 «Господин de Мопассан» — Мопассан
 «Роберто Зукко» — Братишка
 «Сплендидс» — Ритон
 «Неугомонный дух» Коуарда — Чарлз Кэндемин
 «Женитьба Фигаро» — граф Альмавива
 «Долгая счастливая жизнь» Шпаликова — Отец
 «Белая гвардия» Булгакова — Студзинский
 «Виктор или дети во власти» Роже Витрак (режиссёр А. И. Дзекун) — Шарль Поммель
 «Крематор» Ладислава Фукса (режиссёр А. И. Дзекун) — Вилли Рейнкс
 2003 — «Завтрак у предводителя» И. Тургенева. Режиссёр: Игорь Коняев — Беспандин
 «Копилка» Лабиша — Шамбурси
 2005 — «Ловит волк, ловят и волка» («Волки и овцы») Островского (режиссёр Елена Чёрная) — Мурзавецкий
 2006 — «Дядя Ваня» Чехова (режиссёр Елена Чёрная) — Астров
 2006 — «Трамвай „Желание“» Теннеси Уильямса. Режиссёр: М. Глуховская — Стенли Ковальски
 2007 — «Безымянная звезда» Михаила Себастиана (режиссёр Александр Плетнёв) — Григ
 2008 — «Лучшие дни нашей жизни» У. Сарояна. Режиссёр: Александр Плетнёв — Блик
 2009 — «Условные единицы» Виктории Никифоровой. Режиссёр: Ансар Халилуллин — он
 2009 — «Пять вечеров» А. Володина. Режиссёр: Ольга Харитонова — Тимофеев
 2010 — «Женитьба» по Н. В. Гоголю. Режиссёр: Антон Коваленко — Подколесин
  — «Чайка» А. П. Чехова. Режиссёр: Сергей Стеблюк — Борис Алексеевич Тригорин
  — «Урод» Мариуса фон Майенбурга. Режиссёр: Явор Гырдев — Летте
  — «Класс Бенто Бончева» Максима Курочкина. Режиссёр: Михаил Угаров — Тирс
  — «Мафия и нежные чувства» Люк Шомар. Режиссёр: Николай Покотыло — Карлос

Режиссёр театра 
 2007 — «Выглядки или колыбельная для взрослых» (инсценировка по пьесам А. П. Чехова и Вадима Леванова
 2007 — «Проделки Скапена» Мольера
 2008 — «Касатка» А. Н. Толстого
  — «Плутни Скапена» Мольера (Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского)
  — «Лейтенант с острова Инишмор» Мартина МакДонаха
  — «Все мыши любят сыр» Дюлы Урбан (Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского)

Фильмография 

 2006 — Парижане — Алексанр Фролович Кудашов, бизнесмен криминального толка по прозвищу «Саша Невский»
 2007 — Эра Стрельца — Андрей Елистратов
 2008 — Передел. Кровь с молоком — Сергей Леонидович Дробыш
 2009 — Адвокат (серия «Огонь любви»)
  — Мент в законе 5
  — У неба, на краю…
  — Я хочу, чтобы меня любили..
  — Перевозчик — Визирь

Примечания

Ссылки 
 Игорь Баголей на сайте «Культура Саратова»

Лауреаты премии «Золотой арлекин»
Выпускники Саратовской театральной школы
Актёры и актрисы Саратовского театра драмы
Преподаватели вузов Саратова